La  Heure peut faire référence à :

Littérature 
 La Vingt-cinquième Heure (Ora 25), un roman de l'écrivain roumain Virgil Gheorghiu paru en 1949
 La  Heure, un roman de l'écrivain américain David Benioff paru en 2002
 La  Heure, un livre sur la productivité des auteurs français Guillaume Declair, Bao Dinh et Jérôme Dumont paru en 2017

Cinéma 
 La Vingt-cinquième Heure, un film français réalisé par Henri Verneuil en 1967, adapté du roman de Gheorghiu
 La  Heure (25th Hour), un film américain réalisé par Spike Lee en 2002, adapté du roman de Benioff

Télévision 
 La  Heure, une émission télévisée française de Jacques et Valentine Perrin diffusée sur Antenne 2 de 1991 à 2000

Musique 

 Si Seul, une musique d'Orelsan où il fait référence à la 25e heure.